North Tayside steht für:

 North Tayside (Wahlkreis, Schottland), ein Wahlkreis für das schottische Parlament
 North Tayside (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), ein Wahlkreis für das britische Unterhaus